Manyika steht für:

 Manyika (Dialekt) (ISO-639-3-Code), Dialekt von Shona (Sprache) in Simbabwe und Mosambik

Manyika ist der Familienname folgender Personen:

 Tshepang Manyika (* 2001), botswanische Sprinterin
 Zeke Manyika (* 1955), simbabwischer Musiker und Schlagzeuger